Brännberg kan syfta på

 Brännberg (småort) – småort i Bodens kommun
 Brännberg (efternamn) – svenskt efternamn, som använts som soldatnamn